Цикуль — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России, входит в состав Краснооктябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено в 38 км на юго-восток от Гусь-Хрустального, в 17 км на юг от ж/д станция Заколпье на линии Москва—Муром.

История 
Село Цыкуль с Преображенской церковью упоминается в патриарших окладных книгах за 1628 год. Село относилось к Владимирской десятине Патриаршей области.

До революции село являлось центром Цикульской волости Меленковского уезда. Сведения о заводе в селе Цикуль, при речке Вершинке (Горомовской), 102 верстах от Владимира, 52 от Меленок: В 1830 году 166 мужчин, 167 женщин. В 1850 году 188 мужчин, 187 женщин. В 1857 году 183 мужчины, 177 женщин. В Цикульской волости входили: Аксёново (Коптево), Савиково, Маслиха, Ново-Бараново, Купреево (Иванцово), Филатово (Климово).

Население

Достопримечательности 
В селе находятся Церковь Спаса Преображения (Преображенская) (1812-1815).

Известные уроженцы 
Волков Михаил Васильевич (1925 — 1943) — Герой Советского союза.

Козлов, Николай Васильевич (1925 — 1943) — Герой Советского союза.

Примечания

Ссылки 
 На сайте "Виртуальный Владимир"

 
Населённые пункты Гусь-Хрустального района